Gemischtwarenladen bezeichnet:
 Dorfladen
 Tante-Emma-Laden
 salopp-abwertend einen Mischkonzern

Siehe auch:
 Greißler, der ostösterreichische Begriff für einen kleinen Lebensmittelhändler (entspricht in Deutschland dem Inhaber eines Tante-Emma-Ladens)
 Warenhaus
 Kolonialwaren
 Laden (Geschäft)